Колліньї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 12 км на схід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 червня 2016 року Колліньї і Мезері було об'єднано в новий муніципалітет Колліньї-Мезері.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 349,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Колліньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мозель